Bamses lillebitte billedbog har flere betydninger:

 Bamses lillebitte billedbog (album)
 Bamses lillebitte billedbog (tv-serie)